Burney ist der Familienname folgender Personen:

 David A. Burney (* 1950), US-amerikanischer Paläobiologe und Höhlenforscher
 Dennistoun Burney (1888–1968), britischer Ingenieur, Erfinder und Politiker
 Dwight W. Burney (1892–1987), US-amerikanischer Politiker
 Fanny Burney (1752–1840), englische Schriftstellerin
 Henry Burney (1792–1845), britischer Handlungsreisender und Diplomat im Auftrag der Britischen Ostindienkompanie
 Leroy Edgar Burney (1906–1998), US-amerikanischer Mediziner
 Mike Burney († 2014), britischer Saxophonist
 Sarah Burney (1772–1844), englische Romanautorin
 Sayed Muzaffar Hussain Burney (1923–2014), indischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 William E. Burney (1893–1969), US-amerikanischer Politiker

Burney steht für:

 Burney (Indiana), Gemeindefreies Gebiet Decatur County, Indiana
 Burney (Kalifornien), Gemeindefreies Gebiet im Shasta County, Kalifornien
 Burney (North Carolina), Ort im Bladen County, North Carolina
 Burney Ford, Ort im Wright County, Missouri
 Burney Hill, Ort im Cook County, Georgia

Burney bezeichnet folgende Produkte:

 Burney (Automarke), eine britische Automobilmarke (1929–1931)

Siehe auch:
 Burney Peak, Berg auf Nelson Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Burney-Vertrag (Burney Treaty), Handelsvertrag zwischen Siam und Großbritannien aus dem Jahr 1826
 Burney-Relief (Königin-der-Nacht-Relief), Terrakottarelief aus der Isin-Larsa-Zeit oder aus altbabylonischer Zeit
 McBurney
 Mount Burney